KH-7 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz
 KH-7 Gambit, ein US-amerikanischer optischer Spionagesatellit

KH07